De Engelse dichter Samuel Butler (1612 - 1680)
 De Britse romanschrijver Samuel Butler (1835 - 1902)